Села:
 Нараївка — Вінницька область, Гайсинський район
 Нараївка — Житомирська область, Звягельський район
 Нараївка — Івано-Франківська область, Галицький район
 Нараївка — Хмельницька область, Славутський район

Річка:
 Нараївка — ліва притока Гнилої Липи (басейн Дністра)